Лаверріє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північ від Парижа, 32 км на південний захід від Ам'єна, 30 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Лаверрієр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лаверрієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза